HNRNPUL2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 747 амінокислот, а молекулярна маса — 85 105.

Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки